El districte de Le Thuy és un districte del Vietnam dins de la Província de Quảng Bình. Limita al nord amb el districte de Quang Ninh, a l'est amb la Mar de la Xina Meridional al sud amb el districte de Vinh Linh (província de Quang Tri i a l'oest amb el Laos (província de Khamouane). Àrea: 1420,52 km². Població resident (2009): 135.190. Seu del districte: ciutat Kien Giang.

Subdivisions 
El districte de Le Thuy es divideix en 28 municipis:

Referències 

Quang Binh